In 2020 werd het 108ste Campeonato Paraense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Pará. De competitie werd georganiseerd door de Federação Paraense de Futebol en werd gespeeld van 18 januari tot 6 september. Op 16 maart werd de competitie stilgelegd vanwege de coronacrisis in Brazilië en weer hervat op 1 augustus. Paysandu werd kampioen. Er werd ook besloten om dit jaar geen team te laten degraderen.

Eerste fase
De clubs werden in twee groepen verdeeld en de clubs speelden heen en terug tegen de clubs uit de andere groep, hieronder de totaalstand weergegeven.

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven. 

Details finale
 Heen

 Terug

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paraense
Braziliaans competitievoetbal 2020